Voetbal
 Vierde klasse 1955-56 (voetbal België)
 Vierde klasse 1955-56 (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse 1955-56 (voetbal Duitsland)
 Vierde klasse 1955-56 (voetbal Frankrijk)
 Vierde klasse 1955-56 (voetbal Groot-Brittannië)

Andere sporten
 Vierde klasse 1955-56 (hockey)
 Vierde klasse 1955-56 (korfbal)